Systems Network Architecture
 social network analysis